jsl steht für:
 Japanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

JSL steht für:
 JSL (Unternehmen), brasilianisches Transport- und Logistikunternehmen
 JSL (Japanese: The Spoken Language), Art der Transkription für die Schrift der japanischen Sprache in das lateinische Alphabet
 Japan Soccer League, ehemalige japanische Fußball-Liga, Vorgängerin der J. League
 Journal of Symbolic Logic
 Jonk Sozialiste Lëtzebuerg, Jugendorganisation der Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei

Abkürzung